Orphismus (von griechisch Ὀρφεύς/Orpheus) bezeichnet:
 altgriechische Religion, basierend auf den Schriften des mythischen Sängers Orpheus; siehe Orphiker
 Orphischer Kubismus, eine aus dem Kubismus entstandene Kunstrichtung